Jettatore – individuo che per credenza popolare possiede il potere di recare sventura
 ¡Jettatore! – commedia teatrale del 1904 di Gregorio de Laferrère
 Jettatore – film del 1938 di Luis Bayón Herrera